Hollingstedt kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Hollingstedt, Schleswig-Flensburg, ort och kommun, Schleswig-Holstein,,
 Hollingstedt, Dithmarschen, ort och kommun, Schleswig-Holstein,